Capota puede hacer referencia a:

 Cynara cardunculus, una especie de cardo
 Capota, un tipo de sombrero